Vicov, Vicovu-:
 Râu
 Râul Vicov
 Localității
 Vicovu de Jos (), o comună situată în partea de nord a județul Suceava
 Vicovu de Sus (), un oraș în județul Suceava, Bucovina

Vezi și 
 Vicoveanca

Toponime românești
județul Suceava